Prague – esonimo per Praga
New Prague – comune del Minnesota
Prague – comune del Nebraska
Prague – comune dell'Oklahoma

Pagine correlate
Praha
Praga (disambigua)